Ульбе́к-пре-ле-Гро-Тей, Ульбек-пре-ле-Ґро-Тей () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на захід від Парижа, 29 км на південний захід від Руана, 35 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Ульбек-пре-ле-Гро-Тей, Бервіль-ан-Румуа i Богерар-де-Маркувіль було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Мон-дю-Румуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ульбек-пре-ле-Гро-Тей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ульбек-пре-ле-Гро-Тей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер